Рубцовка — исчезнувшая деревня в Прокопьевском районе Кемеровской области России. Входила в состав Каменно-Ключевского сельсовета.

География 
Располагалась на западе региона, в пределах Кузнецкой котловины, примерно в 1,5 км северо-западнее посёлка Каменный Ключ, на реке Белая, притоке Большого Бачата.

История 
Топоним происходит по фамилии одного из первопоселенцев Рубцова.

Основана в конце 1930-х годов. В конце 1970-х — начале 1980-х годов деревня Рубцовка исчезла как неперспективная.

Население 
В 1968 году в Рубцовке имелось 54 хозяйства, в них проживало 222 человека.

После упразднения деревни жители убыли в основном в соседний Каменный Ключ, где поселились на улице Линейная.

Инфраструктура 
В деревне была кузница, конный двор, хомутная, столярный цех, коровник. Леспромхоз существовал с 1942 года. На нём ещё делали пихтовое масло. Пихтоварка была в деревне Катино. В 1940-е годы работала промышленная артель «Деревообделочник». Артель производила примитивную мебель, телеги, сани, колеса и другое. В 1968 году работала начальная школа и магазин.

Транспорт 
Просёлочная дорога до Каменного Ключа.

Примечания

Литература 
 

Упразднённые населённые пункты Прокопьевского района